Lukasöd ist der Ortsname von

 Lukasöd (Auerbach), Ortsteil der Gemeinde Auerbach, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Lukasöd (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Lukasöd (Lohkirchen), Ortsteil der Gemeinde Lohkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Lukasöd (Pfarrkirchen), Ortsteil der Stadt Pfarrkirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern